Huari (jaciment), ciutat prehispànica capital de l'estat panandí wari (600-1100 dC) 
 Huari o cultura wari, civilització andina des del segle VII fins al XIII, estenent-se pels actuals departaments peruans de Lambayeque, Moquegua i el Cusco 
 Huari o Santo Domingo de Huari, ciutat peruana, capital del districte i de la província homònims al departament d'Áncash
 Imperi Huari, formació política sorgida cap a l'any 600 en la serra central del Perú i es va prolongar fins a l'any 1100
 Districte de Huari
 Província de Huari